Централноевропски универзитет (ЦЕУ) је приватни универзитет који се налази у Будимпешти и нуди студије у областима хуманистичких наука, друштвених наука, права, јавне политике, менаџмента, наука о животној средини и математике.

Универзитет је основао мађарско-амерички менаџер хеџ фондова, политички активиста и филантроп Џорџ Сорош. Са буџетом од 880 милиона америчких долара, ЦЕУ је један од најбогатијих универзитета у Европи. Састоји се од 13 академских одељења, 17 истраживачких центара и две школе. ЦЕУ такође представља принцип отворених друштава.

Референце 

Беч